Bunutin (Bangli), een plaats in het regentschap Bangli in de provincie Bali
 Bunutin (Kintamani), een plaats in het regentschap Bangli in de provincie Bali